Mamula je příjmení, jež má více nositelů:

 Branko Mamula (1921–2021) – jugoslávský admirál a politik
 Jan Mamula (* 1950) – kazatel Českobratrské církve evangelické a někdejší šéfredaktor jejího časopisu
 Lazar Mamula (1795–1878) – rakousko-uherský generál a guvernér Dalmácie
 Miroslav Mamula (1930–1986) – československý komunistický politik z Ostravska
 Miroslav Mamula (generál) (1921–1995) – československý komunistický politik a generál z éry Antonína Novotného

Přechýlená podoba 
 Lýdia Mamulová – kazatelka Českobratrské církve evangelické a její první seniorka
 Nada Mamulová (1927–2001) – srbská zpěvačka lidových písní (sevdalinek)

Ostatní 
 Mamula (ostrov) – ostrov v Černé Hoře